Zuidtangent verwijst naar twee verschillende openbaarvervoerprojecten in Nederland:

 Zuidtangent (Noord-Holland)
 Zuidtangent (Rotterdam)